Guéckédou (prefectuur), prefectuur in de regio Nzérékoré in Guinee
 Guéckédou (plaats), stad in Nzérékoré, Guinee, hoofdstad van de gelijknamige prefectuur